Пуджа:

 Пуджа — обряд в индуизме.
Пуджа — обряд в буддизме.
  — город и округ в Непале.